Boye kan syfta på:

 Boye – en krater på Venus
 Boye, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen i Kina
 Boye (efternamn)

Geografi

Kina 

 Boye Xian, härad, Hebei,

Mexiko 

 Boye, Mexiko, ort, Hidalgo, Huichapan,

Se även
Boije af Gennäs – en finländsk adelssläkt, ibland skriven Boye

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar